Francia
La Romagne – comune delle Ardenne
La Romagne – comune del Maine e Loira

Pagine correlate 
Romagne